Дикстал () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Дикстал, Фред (род. 1942) — нидерландский футболист.
 Дикстал, Фрэнк (род. 1969) — нидерландский футболист.